Birkirkara FC är en fotbollsklubb i Maltas högsta division. Birkirkara FC har hittills vunnit ligan fyra gånger. Birkirkara är den största staden på Malta. 

Klubben bildades 1950 efter en sammanslagning av Birkirkara United och Birkirkara Celtic. Birkirkara spelar sina hemmamatcher på Infetti Ground.

Färger

Dräktsponsor 
 Lotto	2003–2009
 Diadora	2009–2010
 Macron	2010–2012
 Adidas	2012–2021
 Nike	2021–

Trikåer

Meriter 
Maltesiska ligan: 4 
 1999–2000, 2005–06, 2009–10, 2012–13

Maltesiska cupen: 5 
 2001–02, 2002–03, 2004–05, 2007–08, 2014–15

Maltesiska supercupen: 7 
 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014

Placering senaste säsonger

Trupp 2022 
Uppdaterad: 22 april 2022

Tränare 
 John Buttigieg  (1 juli 2008 – 30 juni 2009)
 Paul Zammit (1 juli 2009 – 30 maj 2011)
 Patrick Curmi (2011)
 Paul Zammit (20 oktober 2011 – maj 2015)
 Giovanni Tedesco (juli 2015 – 10 december 2015)
 Dražen Besek (31 december 2015 – 30 november 2016)
 Nikola Jaros (6 december 2016 – 1 juni 2017)
 Peter Pullicino (1 juni 2017 – 6 september 2017)
 Paul Zammit (6 september 2017 – 26 mars 2019)
 John Buttigieg (18 april 2019 – 7 september 2019)
 André Paus (10 september 2019 – 20 april 2022)
 Jonathan Holland (20 april 2022 – nutid)

Kända spelare 
  Daniel Fernandes, (2021–)

Källor

Externa länkar 
 Birkirkara FC:s officiella hemsida
 Birkirkara FC:s: Soccerway
 UEFA hemsida

Fotbollsklubbar på Malta